Ośmiorniczka – zbiór opowiadań Iana Felminga z 1966 roku 
 Ośmiorniczka – tytułowe opowiadanie ze zbioru Fleminga znane też pod tytułem Ośmiornica
 Ośmiorniczka – film z 1983 roku